Цвета́ев (Цвета́ева) — русская фамилия. Известные носители:

Цветаев 
 Цветаев, Александр Александрович (1896—1985) — советский географ, педагог.
 Цветаев, Анатолий Васильевич (1903—1980) — советский и русский энтомолог, лепидоптеролог.
 Цветаев, Андрей (1817—1841) — российский переводчик.
 Цветаев, Борис Николаевич (1921—2011) — русский поэт и писатель.
 Цветаев, Владимир Дмитриевич (1891—1937) — советский архитектор, заведующий кафедрой промышленных и гражданских сооружений Московского инженерно-строительного института.
 Цветаев, Вячеслав Дмитриевич (1893—1950) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 
 Цветаев, Иван Владимирович (1847—1913) — российский учёный-историк, археолог, филолог и искусствовед.
 Цветаев, Лев Алексеевич (1777—1835) — российский юрист, заслуженный профессор и декан нравственно-политического факультета Московского университета.
 Цветаев, Николай Николаевич (1901—1980) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Цветаев, Фёдор Фролович (1798—1859) — известный библиофил и библиоман.



См. также 
 Цветаевы — дворянский род